Heinrich-Schütz-Haus steht für:

 Heinrich-Schütz-Haus (Bad Köstritz), Geburtshaus von Heinrich Schütz in Bad Köstritz, Thüringen
 Heinrich-Schütz-Haus (Dresden), Wohnhaus von Heinrich Schütz in Dresden, Sachsen
 Heinrich-Schütz-Haus (Weißenfels), Wohnhaus von Heinrich Schütz in Weißenfels, Sachsen-Anhalt